Brasil
 Eurico Gaspar Dutra — presidente do Brasil
 Presidente Dutra (Bahia) — município
 Presidente Dutra (Maranhão) — município
 Rodovia Presidente Dutra
 Ponte Presidente Dutra (São Paulo) — sobre o rio Tietê
 Ponte Presidente Dutra (rio São Francisco) — liga Petrolina a Juazeiro
 Presidente Dutra (Barra Mansa) — bairro

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos